Farkas Csaba (1965) író, újságíró
 Farkas Csaba (1987) matematikus, egyetemi tanár
 Farkas Csaba (?) operatőr — 2006-ban szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Egyetemen
 Farkas Csaba (?) labdarúgó — Zalaegerszegi Torna Egylet